Osoby o tym nazwisku:
 Gusztáv Szepesi – węgierski piłkarz 
 István Szepesi – węgierski judoka, olimpijczyk
 Nikolett Szepesi – węgierska pływaczka